La eufonia antillana (Euphonia musica) es una especie de ave paseriforme de la familia Fringillidae endémica de las Antillas.

Distribución y hábitat 

Su hábitat natural son las selvas tropicales húmedas de todas las islas principales de las Antillas Menores y las Antillas Mayores, desde La Española hacia el este, aunque también se encuentra en arboledas degradadas.

They are also found in southern Brazil.

Referencias

Enlaces externos 

Sellos
Galería de fotos - en VIREO

Aves del Caribe
Animales descritos en 1789
musica
musica
Taxones descritos por Johann Friedrich Gmelin